El condado de Beaver es el nombre asignado a varios condados:

Estados Unidos de América 

 Condado de Beaver, en Oklahoma.
 Condado de Beaver, en Pensilvania.
 Condado de Beaver, en Utah.

Canadá 

 Condado de Beaver, en Alberta.